Ступакова Антонина Васильевна (род. 21 декабря 1962) — советский и российский геолог, специалист в области геологии и геохимии горючих ископаемых. Родилась в Москве. Отец - кандидат геолого-минералогических наук Василий Петрович Ступаков (род. 25 февраля 1924 года). В 1980 году окончила среднюю школу 207 г. Москвы. В 1985 году окончила геологический факультет МГУ. В 2001 году получила ученую степень доктора геолого-минералогических наук. С 2004 г. имеет ученое звание профессора, работает в должности заведующего кафедрой геологии и геохимии горючих ископаемых геологического факультета МГУ. Является автором многочисленных научных работ по геологии.

Примечания

Ссылки 
 Ступакова Антонина Васильевна
 Ступакова Антонина Васильевна

Выпускники геологического факультета МГУ
Преподаватели геологического факультета МГУ
Геологи СССР
Геологи России
Родившиеся 21 декабря
Родившиеся в 1962 году
Выпускники 207 школы
Родившиеся в Москве